Richard Foster peut désigner :

 Richard Foster (?-2002), architecte américain ;
 Richard Foster (1992-), footballeur écossais ;
 Richard Foster (1910-1981), un pseudonyme utilisé par l'écrivain américain Kendell Foster Crossen ;
 Richard Foster, un cinéaste.